In These Times steht für:

 In These Times (Album), Jazzalbum von Makaya McCraven (2022)
 In These Times (Zeitschrift), progressive Monatszeitschrift in den USA